Bahnhof Mitake bezieht sich auf

 Bahnhof Mitake (Tokio) an der Ōme-Linie in der Präfektur Tokio
 Bahnhof Mitake (Gifu) an der Hiromi-Linie in der Präfektur Gifu